Das Kaspersky Riga Masters 2017 war ein Snookerturnier der Main-Tour-Saison 2017/18, das vom 23. bis 25. Juni in der Arena Riga in Lettland ausgetragen wurde. Es war die zweite Ausgabe der Riga Masters in diesem Format und das vierte Turnier in Folge in der lettischen Hauptstadt. Titelverteidiger war der Australier Neil Robertson, der bereits in der ersten Runde gegen den deutschen Main-Tour-Debütanten Lukas Kleckers verlor.

Sieger wurde Ryan Day, der Stephen Maguire im Endspiel mit 5:2 besiegte. Für den Waliser war es im sechsten Finale seiner Karriere der erste Sieg bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld 
Das Preisgeld erhöhte sich im Vergleich zum letzten Riga Masters von 200.000 auf 227.000 Euro, die Siegprämie von 50.000 Euro blieb gleich.

Finalrunde 
Die Spiele der Finalrunde wurden bis einschließlich des Viertelfinals im Best-of-7-Modus gespielt. Halbfinale und Finale wurden über maximal neun Frames entschieden.

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card
kl. = kampflos

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikationsrunde wurde vom 31. Mai bis 2. Juni 2017 in der Guild Hall in der englischen Stadt Preston ausgetragen. Die Partien des Titelverteidigers Neil Robertson (Spiel 27) und die des Weltmeisters Mark Selby (Spiel 13) sowie zwei Wildcard-Matches (Spiel 4 und 12) wurden auf den Auftakt des Hauptturniers in Riga verschoben. Sämtliche Partien wurden im Best-of-7-Modus gespielt.

|

|}
|}

A = Amateurspieler (während dieser Saison nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
WC = Wildcardspieler
ITC = Invitiational Tour Card
kl. = kampflos

Century-Breaks 
14 Breaks von 100 oder mehr Punkten wurden in der Qualifikation in Preston erzielt, 24 Centurys gab es im Hauptturnier in Riga.

Hauptturnier

Qualifikation

Quellen 

Snookerveranstaltung 2017
2017